John Inglis ist der Name folgender Personen:

* John Inglis (Bischof) (1777–1850), britisch-amerikanischer anglikanischer Geistlicher
 John Inglis (Fußballspieler, 1857) (1857–1942), schottischer Fußballspieler
 John Inglis (Fußballspieler, 1859) (1859–1920), schottischer Fußballspieler
 John Inglis (Fußballspieler, 1966) (* 1966), schottischer Fußballspieler
 John Inglis, Lord Glencorse (1810–1891), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter